façade, Frans voor "gelaat" of "aangezicht", van het Latijnse facies.
 gevel, de buitenkant (soms alleen de voorgevel) van een bouwwerk.
 façadisme, het conserveren van uitsluitend de gevel bij de renovatie van een bouwwerk.
 façade (ontwerppatroon), een ontwerppatroon in het objectgeoriënteerd programmeren.
 Façade (1958), een speelfilm van Ingmar Bergman uit 1958
 Façade (2000), een speelfilm van Carl Colpaert uit 2000.
 Derrière la façade (Achter de façade), een documentaire van Neus Viala uit 2005.
 Façade (2006), een korte dramafilm van Alain Friedrichs uit 2006 met in de hoofdrol Wouter Braaf.
 Façade (computerspel), een computerspel.